Weidtman steht für:
 eine Orgelbauerfamilie, siehe Weidtmann (Orgelbauerfamilie)

Weidtman ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Weidtman (1894–1977), deutscher Bankmanager
 Max Weidtman (1858–1921), deutscher Baumeister, siehe Weidtmansches Schlösschen

Siehe auch:
 Weidtmann & Ballin, deutsche Reederei
 Weidman
 Weidmann